Le DUT en génie biologique (DUT GB) est un diplôme de l'enseignement supérieur en France (Bac+2) délivré dans certains Instituts Universitaires de Technologie (IUT).

Objectifs 
L'objectif du DUT GB est de former en deux ans des techniciens supérieurs compétents dans les techniques modernes de la biologie, et susceptibles de travailler dans des domaines variés : agricole, biomédical, diététique, pharmaceutique, agronomique, agroalimentaire, biotechnologique, environnemental, etc. Ils peuvent exercer dans ces domaines différentes activités, qui ressortissent à la production, l'analyse et le contrôle, la recherche et le développement, les services, le management, l'alimentation humaine, etc.

Admission 
L'admission se fait sur dossier pour les bacheliers des séries S, STL, ST2S ou STAV. Peuvent également postuler, en étant eux aussi sélectionnés sur dossier, les étudiants en réorientation après une ou plusieurs années d'études supérieures (Prepa, prepas intégrées, PACES, licence…).

Déroulement de la formation 
La formation dure 2 ans, dont un an de tronc commun et une option décisive à choisir en seconde année : 
 Agronomie
 Analyses Biologiques et Biochimiques
 Bioinformatique
 Diététique
 Génie de l'Environnement
 Industries alimentaires et biologiques

Toutes les options ne sont pas proposées de façon systématique dans chacun des IUT de France

Note : Depuis la réforme des DUT () un choix de modules complémentaires en  est établi en fonction de la poursuite d'études envisagée par l'étudiant.

Liste des IUT proposant la formation GB 
 IUT d'Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains
 IUT d'Aubière
 IUT d'Amiens
 IUT d'Angers-Cholet
 IUT d'Aurillac
 IUT d'Avignon
 IUT de Brest
 IUT de Bobigny
 IUT de Caen
 IUT de Calais Boulogne
 IUT de Cergy-Pontoise
 IUT de Corte
 IUT de Colmar
 IUT de Créteil
 IUT de Dijon
 IUT de Laval
 IUT de Lille
 IUT de La Roche sur Yon
 IUT de La Rochelle
 IUT de Lyon
 IUT de Montpellier
 IUT de Nancy
 IUT de Pau
 IUT de Périgueux
 IUT de Perpignan
 IUT de Rouen
 IUT de Quimper
 IUT de la Réunion
 IUT de Saint-Étienne
 IUT de Sénart
 IUT de Strasbourg
 IUT de Toulon (La Garde)
 IUT de Toulouse A (site d'Auch)
 IUT de Thionville - Yutz
 IUT de Tours

Organisation des enseignements 
L'enseignement est divisé, chaque année, en deux semestres et en 4 unités d'enseignement de poids sensiblement égal.

Poursuites d'études 
Plusieurs possibilités sont offertes pour poursuivre ses études
 Licence professionnelle
 Licence générale puis Master
 Écoles d'ingénieurs sur concours spécifique IUT par le concours ENSA-ENITA, SCAV ou dans des écoles d'ingénieurs privées.
 Diplôme d'Université d'Études Technologiques Internationale, un an  formation dans la spécialité du DUT en milieu universitaire à l'étranger, améliorant aussi la maîtrise de la langue du pays d'accueil.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Programme pédagogique national DUT GB
 Le campus électronique des IUT

Genie biologique